Натуральне число 75
 75 рік до нашої ери
 75 рік нашої ери